Pieter Melvill van Carnbee (1743-1826), viceadmiraal
Pieter Melvill van Carnbee (1816-1856), cartograaf